The Sweet Keeper — второй студийный альбом английской певицы Таниты Тикарам, выпущенный в 1990 году на лейбле WEA Musik.

Об альбоме 
Так же как её дебютный альбом Ancient Heart, диск был спродюсирован Питером Ван Хуком и Родом Аргентом. Три песни были выпущены как синглы «We Almost Got It Together», «Little Sister Leaving Town» и «Thursday’s Child».

Список композиций 
 «Once & Not Speak» — 4:46
 «Thursday's Child» — 3:55
 «It All Came Back Today» — 6:03
 «We Almost Got It Together» — 4:04
 «Consider The Rain» — 5:16
 «Sunset's Arrived» — 5:08
 «Little Sister Leaving Town» — 3:59
 «I Owe All To You» — 4:31
 «Love Story» — 3:19
 «Harm In Your Hands» — 6:28

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы 1990 года
Альбомы East West Records